Vertriebskanal steht für:

 Distributionskanal, im Sinne der Absatzlogistik als Teil der physischen Distribution in der Distributionspolitik
 Absatzweg, im Sinne der akquisitorische Distribution in der Distributionspolitik